Савінья́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 50 км на захід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 268 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 689,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Савіньяк на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон